En Guipúzcoa existen dos estaciones ferroviarias denominadas Anoeta:
Estación de Anoeta (Euskotren Trena), situada en San Sebastián.
Estación de Anoeta (Adif), situada en el municipio homónimo.